Vidra ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Vidra (Alba), Gemeinde im Kreis Alba, Region Siebenbürgen
 Vidra (Ilfov), Gemeinde im Kreis Ilfov, Region Walachei
 Vidra (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea, Region Moldau
 Vidra (Arad), Dorf in der Gemeinde Vârfurile (Arad), Kreis Arad, Kreischgebiet
 Vidra-Stausee, Stausee im Kreis Vâlcea, Region Walachei

Siehe auch:
 Vydra
 Widra